Royal Caribbean Cruises Ltd. ( RCCL ) globalna je kompanija za krstarenje osnovana u Liberiji i sa sjedištem u Miamiju, Florida, US. To je drugi po veličini svjetski operater za kružna putovanja, nakon Carnival Corporation & plc. Od ožujka 2009. Royal Caribbean Cruises Ltd. u potpunosti posjeduje tri kompanije za krstarenje: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises i Azamara krstarenja. Tvrtka također posjeduje 67% udjela u Silversea Cruises, 50% udjela u TUI krstarenjima i 49% udjela u krstarenjima Pullmanturom i sada već propalog CDF-a Croisières de France . Prije je Royal Caribbean također posjedovao 50% Island Cruise-a, ali to je prodano TUI Travel PLC- u listopadu 2008.

Povijest

Royal Caribbean Cruises Ltd. osnovan je 1997. kad je Royal Caribbean Cruise Line kupio Celebrity Krstarenja. Donesena je odluka da se dva brenda za krstarenje odvoje nakon spajanja; zbog toga je Royal Caribbean International Cruise Line rebrendiran kao Royal Caribbean International, a Royal Caribbean Cruises Ltd. osnovana je kao nova matična tvrtka Royal Caribbean International i Celebrity Cruise. 

Treći brend u vlasništvu Royal Caribbean Cruises formirana je 2000. godine kada je Island Cruises stvoren kao zajedničko ulaganje s First Choice Holidays. Island Cruises postala su neformalni brend krstarenja na britanskom i brazilskom tržištu.
 
U studenom 2006., Royal Caribbean Cruise Line kupila su krstarenja Pullmantur sa sjedištem u Madridu, Španjolska. Od tada se tvrtka brzo proširila stvaranjem Azamara krstarenja u svibnju 2007., kao podružnica Celebrity Cruises.  Uslijedilo je s formiranjem CDF Croisières de France u svibnju 2008. kako bi služio francuskom tržištu 

Royal Caribbean također ima interes za TUI Cruises, zajedničko ulaganje s TUI AG,  koji je započeo s radom 2009. godine ovoga puta usmjeren na njemačko tržište. Podružnica TUI Cruises-a, TUI Travel, imala je 50% udjela u Island Cruises nakon spajanja s First Choice Holidays 2007. godine.  U listopadu 2008., Royal Caribbean Cruises racionalizirala je svoje dionice prodajući svoj udio Island Cruises TUI-ju. 
Početkom 2019. godine Royal Caribbean najavio je u zajedničkom ulaganju s ITM Group osnivanje Holistice, tvrtke koja namjerava razvijati destinacije za krstarenje.  Jedino poznato odredište koje tvrtka planira je odmaralište Grand Lucayan, smješteno u Freeportu, nakon što je vlada Bahama novoosnovanoj podružnicom prodala hotelski kampus.

Podružnice

Royal Caribbean International

Royal Caribbean International (RCI, ranije Royal Caribbean Cruise Line (RCCL)) je kompanija za krstarenje osnovana 1968. godine u Norveškoj i od 1997. godine organizirana kao podružnica u potpunom vlasništvu Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCCL). Sjedište je u Miamiju, Florida, Sjedinjene Države to je najveća kompanija za krstarenje po prihodu i druga po broju putnika. U 2018. godini Royal Caribbean International kontrolirao je 19,2% svjetskog tržišta krstarenja putnicima i 14,0% prihoda. [13] Upravlja i četiri najveća putnička broda na svijetu. Od srpnja 2019. linija koristi dvadeset i šest brodova i ima šest dodatnih brodova u narudžbi.

Celebrity Cruises

Celebrity Cruises je kompanija za krstarenje sa sjedištem u Miamiju na Floridi [14], te podružnica u stopostotnom vlasništvu Royal Caribbean Cruises Ltd. Celebrity Cruises osnovala je 1988. grčka Chandris Group, a 1997. godine spojila se s Royal Caribbean Cruise Line. Celebrity's Logotip potpisa je "Χ" prikazan na dimnjaku brodova, a grčko slovo chi, za "Chandris". [15] [16]

Azamara

Azamara Quest

Azamara Journey

Azamara Pursuit

Silversea Cruises

U srpnju 2018. godine Royal Caribbean Cruises Ltd. dovršio je otkup preko 66,6% dionica Silversea Cruises sa sjedištem u Monaku. Krstarenja Silversea poslovat će kao podružnica tvrtke Royal Caribbean Cruises Ltd. [17]

Bivše podružnice

Island Cruises (50%, owned 2000-2008)

CDF Croisières de France (2007-2017)

SkySea Cruise Lines (35%, 2016-2018)

Izvori